Цибулівська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Цибулівська сільська рада — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Цибулівська сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район